2 miejscowości w Polsce: 
 Bełcząc – wieś w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Czemierniki 
 Bełcząc – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Biała Piska